Robert Smith (musicus), Brits zanger-musicus, lid van The Cure
 Robert Smith (Frans politicus), Frans politicus en burgemeester van Hames-Boucres
 Robert Smith (politicus), Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
 Robert Smith (ruiter), Brits ruiter
 Robert Smith (voetballer), voormalige trainer van Ajax
 Robert Smith (bokser), Zuid-Afrikaans bokser
 Robert N. Smith, Canadese acteur
 Robert W. Smith, Amerikaans componist